Шавес — фамилия. Известные носители:

 Шавес, Бенжамин (псевдоним Бенжамин де Оливейра; 1870—1954) — бразильский музыкант, актёр и клоун.
 Шавес, Рош (1947—2021) — иракско-курдский политический деятель.
 Шавес Гедес, Фредерико (род. 1983) — бразильский футболист.

См. также